Солсбери има више значења:
 Солсбери
 Солсбери (Њујорк)
 Солсбери (Масачусетс)
 Солсбери (Мериленд)
 Солсбери (Мисури)
 Солсбери (Пенсилванија)
 Солсбери (Северна Каролина)